Lengyel Királyság, 1025–1031 között fennállt állam.
 Lengyel Királyság, 1076–1079 között fennálló királyság.
 Lengyel Királyság, II. Przemysł uralkodása alatt (1295-96) fennállt királyság.
 Lengyel Királyság, 1300–1320 között fennállt állam.
 Lengyel Királyság, 1320–1386 között fennállt állam. 1370–1382 között perszonálunióban a Magyar Királysággal. (Bővebben: Magyar–lengyel perszonálunió)
 Lengyel Királyság, 1386–1572 fennállt, a Jagelló-ház által uralt királyság.
 Lengyel Királyság, 1569–között fennállt királyság, mely a Lengyel-Litván Nemzetközösség része volt.
 Lengyel Királyság vagy „Kongresszusi Lengyelország”, 1815–1867 között fennállt, alkotmányos monarchia, az orosz cár fennhatósága alatt.